John Metcalfe ist der Name folgender Personen:

* John Metcalfe (Schriftsteller) (1891–1965), britisch-US-amerikanischer Schriftsteller 
 John Metcalfe (Bibliothekar) (John Wallace Metcalfe; 1901–1982), australischer Bibliothekar und Autor 
 John Metcalfe (Fußballspieler) (1935–1996), englischer Fußballspieler 
 John Metcalfe (Komponist) (* 1964), neuseeländischer Komponist und Violinist 
 John Francis Metcalfe (1908–1975), britischer General

Siehe auch:
 Jack Metcalfe (John Patrick Metcalfe; 1912–1994), australischer Leichtathlet
 John Metcalf